Копор'є — село у Судиславському районі Костромської області.
 Копор'є – село у Ломоносівському районі Ленінградської області.
 Копор'є - фортеця в Ломоносівському районі Ленінградської області, пам'ятник російського середньовічного оборонного зодчества.
 Копор'є – селище при станції в Ломоносівському районі Ленінградської області.
  — залізнична станція в Ломоносівському районі Ленінградської області на лінії Санкт-Петербург-Балтійський - Котли.  
 Копор'є – село у Некрасівському районі Ярославської області.
 Копор'є – село у Ростовському районі Ярославської області.